SHON est un sigle signifiant :

 En urbanisme, Surface hors œuvre nette ;

Autres 
Shon peut aussi être :
 un prénom anglo-saxon (Shon Greenblatt),
 un nom coréen (Shon Seung-mo, une athlète coréenne).